La 76a edició de la Copa del Rei de Bàsquet es va celebrar a Barcelona del 16 al 19 de febrer de 2012, i tingué com a seu el Palau Sant Jordi. El defensor del títol era el Regal FC Barcelona.

El trofeu se'l van disputar els vuits primers classificats a la primera volta de la Lliga ACB 2011/12: el Regal FC Barcelona, el Reial Madrid, el CB Lucentum Alacant, el Caja Laboral, el Lagun Aro GBC, el Unicaja Málaga, el Baloncesto Fuenlabrada i el Banca Cívica Sevilla.

Resultats

Enllaços externs 
  

2012
Competicions de bàsquet del 2012
Competicions esportives a Barcelona